Burchard ist ein deutscher männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Albrecht Burchard (1888–1939), deutscher Geograph

 Anton Burchard (1584–1628), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Kontroverstheologe
 Bernd Burchard (* 1962), deutscher Physiker und Ingenieur
 Bettina Burchard (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Carl Burchard (1815–1903), preußischer Landrat von Gumbinnen (1841–1889); Vater von Franz Burchard
 Christian Burchard (1946–2018), deutscher Musiker und Komponist
 Christoph Burchard (1931–2020), deutscher evangelischer Theologe (Neutestamentler)
 Christoph Martin Burchard (1680–1742), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Emil von Burchard (1836–1901), deutscher Politiker und Staatssekretär
 Ernst Burchard (1876–1920), deutscher Mediziner und Sexualwissenschaftler
 Franz Burchard (1845–1894), preußischer Landrat von Stallupönen (1879–1889) und Gumbinnen (1890–1893)
 Friedrich Leopold Burchard (1809–1869), deutscher Augenarzt, Geburtshelfer und Sanitätsrat in Breslau
 Gustav Burchard (1859–1937), deutscher Schauspieler, Schriftsteller, Regisseur, Intendant
 Hans Burchard (* 1959), deutscher Ozeanograph und Hochschullehrer
 Heinrich Burchard (1894–1945), deutscher General der Flakartillerie der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Horatio C. Burchard (1825–1908), US-amerikanischer Politiker

 Johannes Leopold Burchard (1857–1925), Hamburger Rechtsanwalt
 John Ely Burchard (1898–1975), US-amerikanischer Architekturhistoriker, Präsident der American Academy of Arts and Sciences
 Kurt Burchard (1864–1933), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ludwig Burchard (1886–1960), deutscher Kunsthistoriker
 Marie Burchard (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Marja Burchard (* 1985), deutsche Fusionmusikerin
 Martin Burchard (* 1956), deutscher Künstler
 Mauritius Burchard (1586–1637), deutscher lutherischer Theologe und Geistlicher
 Oscar Burchard (1863–1949), deutscher Chemiker, Meteorologe und Florist

 Paul Burchard (* 1862), deutscher Politiker (DNVP)
 Rolf Burchard (1914–1983), deutscher Gymnasiallehrer und Maler
 Rosewell Burchard (1860–1931), US-amerikanischer Politiker
 Samuel D. Burchard (1836–1901), US-amerikanischer Politiker
 Ulrich Burchard (nachweisbar zwischen 1500 und 1531), deutscher Musikschriftsteller
 Valentin Ernst Burchard (1891 – nach 1941), deutscher Politiker (DDP, DStP), MdHB
 Walther Burchard (* 1930), deutscher Chemiker und Physiker
 Wilhelm Burchard-Motz (1878–1963), deutscher Rechtsanwalt und Politiker, MdH
 Wolf Burchard (* 1985), deutsch-britischer Kunsthistoriker, Buchautor und Kurator am Metropolitan Museum of Art

Vorname 
Burchard als Einname oder Vorname ist nach der Zeit des Mittelalters kaum noch verwendet worden, sondern von der Namensform Burkhard in verschiedenen Schreibweisen verdrängt worden.
 Burchard (700–754) aus Südwestengland stammender Mönch; 742 erster Bischof von Würzburg, siehe Burkard
 Burchard von Avesnes (1251–1296), von 1282 bis 1296 Bischof von Metz
 Burchard von Bartensleben (vor 1291–~1321), Begründer der Herrschaft Wolfsburg und Bauherr der Wolfsburg
 Burchard II. von Blankenburg († 1305); Erzbischof von Magdeburg 1295–1305
 Burchard (Cambrai) († 1130), Bischof von Cambrai
 Burchard von Dreileben († nach 1347), Landmeister von Livland des Deutschen Ordens
 Burchard (Eichstätt) († um 1153), von 1149 bis 1153 Fürstbischof von Eichstätt
 Burchard I. von Goseck († nach 3. November 1017), ab 991 Graf im Hassegau, ab 1003 Pfalzgraf von Sachsen, ab 1004 Graf von Merseburg und ab 1012 kaiserlicher Vogt
 Burchard Grelle († 1344), von 1327 bis 1344 Erzbischof von Bremen

 Burchard IV. im Hassegau († 982), Graf im Hasse- und Liesgau
 Buchard II. von Henneberg († 941), Bischof von Würzburg (931–941)
 Burchard von Holte von 1098 bis 1118 Bischof von Münster
 Burchard (Kanoniker), Vitztum des Bischofs von Straßburg, 1175–1194 nachweisbar
 Burchard (Kanzleinotar), Kaplan Friedrichs I., nachweisbar 1161–1179
 Burchard I. von Loccum (um 1090–1130), Graf
 Burchard III. (Magdeburg), Burchard III. von Schraplau (auch Burkhard III.; † 1325), von 1307 bis 1325 Erzbischof von Magdeburg sowie Besitzer der Burg Schraplau
 Burchard von Meißen († 969 (?)), seit 968 erster Bischof von Meißen
 Burchard II. von Nürings (um 1110–1176), Abt der Reichsabteien Hersfeld und Fulda
 Burchard von Oberg († 1573), Bischof von Hildesheim
 Burchard II. (Querfurt) (um 1100–um 1161), Burggraf von Magdeburg
 Burchard von Reichenau, um 995, Dichter und Mönch

 Burchard von Schwanden (Burkhard von Schwanden; † 1310), 12. Hochmeister des Deutschen Ordens von 1282/1283 bis 1290
 Burchard von Ursberg (vor 1177–1230 oder 1231), mittelalterlicher Geschichtsschreiber
 Burchard I. (Vendôme) (genannt der Ehrwürdige, auch: Bouchard I. le Vénérable; † 1005 oder 1007), Graf von Vendôme
 Burchard IV. (Vendôme) († 1202), Graf von Vendôme
 Burchard V. (Vendôme) († 1271), Graf von Vendôme
 Burkhard I. (Zollern), Graf von Zollern
 Burchard von Worms, von 1000 bis 1025 Bischof von Worms
 Burchard II. (Worms) (auch: Bucco oder Buggo; † 1149), Bischof von Worms
 Burkard II. (Würzburg), von 932 bis 941 Bischof von Würzburg
 Burchard von Warberg (vor 1437–nach 1458), Bischof

Siehe auch 
 Borchard, Borchardt, Borchart, Borcherds, Borcherdt, Borchert, Borchhardt, Borghard, Borkhardt, Burchardi, Burchart, Burchartz, Burchert, Burckard, Burckardt, Burckhard, Burckhardt, Burgard, Burghard, Burghardt, Burghart, Burkard (Begriffsklärung), Burkardt, Burkart, Burkat, Burkhard, Burkhardt, Burkhart, Buchard, Buchardt, Buchart
 Burchardinger (rätisches Adelsgeschlecht)
 Burchardinger (französisches Adelsgeschlecht)

Weblinks 
 

Männlicher Vorname
Familienname
Deutscher Personenname